«13 стульев» — название ряда художественных фильмов, снятых по мотивам романа «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова:
 «13 стульев» (1938) — фильм режиссёра Э. В. Эмо, снятый на венской киностудии Wien-Film.
 «13 стульев» («12+1»;«Один из тринадцати») (1969) — фильм режиссёра Николаса Гесснера, совместное производство Италии и Франции.
Также:
 «Кабачок „13 стульев“» — юмористическая передача советского телевидения, выходившая в эфир с января 1966 по октябрь 1980, действие в которой по сюжету происходило в польском ресторанчике.

См. также